Az Úrvalsdeild 1967-es szezonja volt a bajnokság ötvenhatodik szezonja. A bajnokságban 6 csapat vett részt, a győztes a Valur lett. Ez volt a klub tizennegyedik bajnoki címe.

Végeredmény

Források
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1912-1998
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1967

1967
Izland 1